Koorchalomella är ett släkte av svampar. Koorchalomella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Koorchalomella